Burg Beaufort bezeichnet
 Burg Beaufort (Libanon), eine ehemalige Kreuzfahrerburg im Südlibanon
 Burg Beaufort (Luxemburg), eine Burgruine in der luxemburgischen Gemeinde Befort

siehe auch:
 Beaufort Castle, ein Landhaus in Schottland